Жыландысай — река в бассейне озера Шалкар. Протекает по территории Шалкарского района Актюбинской области Казахстана.

Начинается у южных склонов Мугалжарских гор, на возвышенности Шагырай. Неподалёку от истока располагается село Берденсор. Река не достигает озера Шалкар и теряется в солончаках.

Длина реки составляет 104 км, площадь бассейна — 2740 км². Пойма используется как весенне-осеннее пастбище.

Литература 
 

Реки Актюбинской области
Шалкарский район
Бассейны бессточных областей Азии